Die Saison 1994/95 war die 50. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Modus 
Die Liga wurde in drei Runden abgehalten. Die erste Runde fand im Herbst 1994 statt. In dieser spielten zehn Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander.

Die ersten sechs spielten im Frühling 1995 in der zweiten Runde zusammen mit den letzten beiden aus der ersten Runde der Superliga 1994/95 um die Teilnahme an der Superliga 1995/96.

In der Relegationsrunde spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Herbstrunde mit den zwei Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg.

Herbst 1994

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Frühling 1995

Abschlusstabelle 
Die ersten sechs der Herbstrunde spielten zusammen mit den letzten beiden (Ikast FS und Fremad Amager) aus der ersten Runde der Superliga 1994/95 um die Teilnahme an der Superliga 1995/96.

Die Mannschaften erhielten je nach Platzierung aus der ersten Runde zwischen 3 (6. Platz) und 8 (1. Platz) Bonuspunkte. Die letzten beiden Mannschaften aus der dänische Superliga erhielten 7 bzw. 8 Bonuspunkte.

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle 
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Herbstrunde 1994 spielten mit den zwei Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg.

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1994 95
Fußballsaison 1994/95